|-
| (67301) 2000 GR114||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67302) 2000 GU132||||8 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67303) 2000 GR141||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67304) 2000 GZ157||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67305) 2000 GD159||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67306) 2000 GP163||||10 квітня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (67307) 2000 GA184||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 67308 Овегеш (Oveges)||2000 HD||21 квітня 2000||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Ласло Кіш
|-
| (67309) 2000 HO2||||25 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67310) 2000 HO9||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67311) 2000 HF12||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67312) 2000 HN15||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67313) 2000 HG16||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67314) 2000 HX23||||27 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67315) 2000 HR32||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67316) 2000 HU37||||30 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67317) 2000 HE43||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67318) 2000 HT50||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67319) 2000 HC57||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67320) 2000 HR60||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67321) 2000 HN61||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67322) 2000 HN62||||25 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67323) 2000 HX65||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67324) 2000 HC69||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67325) 2000 HU69||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67326) 2000 HX73||||27 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67327) 2000 HD76||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67328) 2000 HK77||||28 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67329) 2000 HV77||||28 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67330) 2000 HE79||||28 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67331) 2000 HN79||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67332) 2000 HF81||||28 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67333) 2000 HG103||||27 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67334) 2000 JZ2||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67335) 2000 JC6||||2 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67336) 2000 JG9||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67337) 2000 JJ11||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67338) 2000 JH12||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67339) 2000 JL16||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67340) 2000 JJ21||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67341) 2000 JR21||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67342) 2000 JA24||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67343) 2000 JL24||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67344) 2000 JD40||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67345) 2000 JR48||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67346) 2000 JB54||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67347) 2000 JQ62||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67348) 2000 JP65||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67349) 2000 JF66||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67350) 2000 JW66||||1 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67351) 2000 JQ79||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67352) 2000 JN80||||2 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67353) 2000 JW82||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67354) 2000 KM1||||26 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67355) 2000 KM4||||28 травня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (67356) 2000 KD12||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67357) 2000 KS15||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67358) 2000 KU31||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67359) 2000 KU37||||24 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67360) 2000 KU40||||30 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67361) 2000 KQ42||||31 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67362) 2000 KV70||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67363) 2000 KG71||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67364) 2000 KQ71||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67365) 2000 LA23||||6 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67366) 2000 LV23||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67367) 2000 LY27||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67368) 2000 LH33||||4 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (67369) 2000 MF2||||29 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (67370) 2000 NX2||||3 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67371) 2000 NM5||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67372) 2000 NU12||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67373) 2000 NS13||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67374) 2000 NE14||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67375) 2000 NQ19||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67376) 2000 NP28||||3 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67377) 2000 OW1||||26 липня 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Обсерваторія Фарпойнт
|-
| (67378) 2000 OC3||||29 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67379) 2000 OB6||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67380) 2000 OO6||||29 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67381) 2000 OL8||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67382) 2000 OO15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67383) 2000 OQ15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67384) 2000 OK17||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67385) 2000 OU21||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67386) 2000 OO43||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67387) 2000 OS44||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67388) 2000 OZ44||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67389) 2000 OW45||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67390) 2000 OU47||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67391) 2000 OE48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67392) 2000 OW57||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67393) 2000 OX58||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (67394) 2000 OE61||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67395) 2000 PR||2000 PR||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67396) 2000 PV2||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67397) 2000 PR4||||3 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (67398) 2000 PA6||||5 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (67399) 2000 PJ6||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67400) 2000 PW9||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

67300